Jeremy Blackburn (ur. 1976) – kanadyjski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (1993 i 1995), mistrzostw świata w lotach narciarskich (1994) i mistrzostw świata juniorów (1992 i 1993). Medalista mistrzostw kraju.

Życiorys 
Występował w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS w pierwszej połowie lat 90. XX wieku. W latach 1990–1993 był członkiem juniorskiej, a w latach 1993–1995 seniorskiej reprezentacji Kanady. W czasie swojej kariery był zawodnikiem klubu Oshawa Ski Club, a po jej zakończeniu (co miało miejsce w 1995) został trenerem w tym klubie.

Dwukrotnie startował w mistrzostwach świata seniorów – w 1993 w Falun na skoczni dużej zajął 63. pozycję, a na obiekcie normalnym był 54., a w 1995 w Thunder Bay uplasował się na 52. miejscu na skoczni normalnej. W 1994 roku wziął udział w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Planicy, w których zajął 43. pozycję w rywalizacji indywidualnej (zawody te były wówczas jednocześnie zaliczane do Pucharu Świata). Ponadto dwukrotnie brał udział w mistrzostwach świata juniorów – w 1992 był 37. indywidualnie i 12. z drużyną, a w 1993 zajął 41. miejsce indywidualnie i 11. w zespole.

Oprócz startu w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w 1994, które zaliczane były do tego cyklu, siedmiokrotnie brał udział w konkursach Pucharu Świata. Zadebiutował w nich 1 grudnia 1991 w Thunder Bay, zajmując 63. pozycję. W grudniu 1992 odpadł w kwalifikacjach do obu konkursów w Falun, a w zawodach w Ruhpolding uplasował się na 49. miejscu. W marcu 1994, oprócz startu w Planicy, wystartował także w trzech konkursach w Thunder Bay – indywidualnie zajął 55. i 53. pozycję, a w konkursie drużynowym, wraz z kanadyjską kadrą był 9. Ponadto w swojej karierze kilkanaście razy startował w Pucharze Kontynentalnym, dwukrotnie zajmując miejsca w czołowej dziesiątce zawodów tej rangi – 5 marca 1994 w Calgary był 6., a dzień później zajął 7. miejsce. W klasyfikacji generalnej PK został sklasyfikowany dwukrotnie – w sezonie 1993/1994 z dorobkiem 90 punktów zajął 86. miejsce, w kolejnym sezonie zajął 168. pozycję, zdobywając 30 punktów.

W 1994, podczas mistrzostw Kanady w Thunder Bay, zajął 2. pozycję w konkursie indywidualnym na skoczni dużej i 3. miejsce na skoczni normalnej, plasując się w łącznej klasyfikacji mistrzostw na 2. pozycji, uzyskując w sumie w obu startach niższą notę jedynie od mistrza kraju – Johna Lockyera.

W 2011 został uhonorowany włączeniem do Sportowej Galerii Sław Clarington.

Przypisy 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Kanadyjscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1976